«Казаки» — серия мультфильмов, снятых в СССР на киностудии «Киевнаучфильм» режиссёром Владимиром Дахно. После распада СССР и объявления Украиной независимости силами студии «Укранимафильм» был отснят ещё один мультфильм; также студией Baraban были отсняты «продолжения» истории главных героев.

Персонажи 
В мультфильмах отсутствуют диалоги, за исключением иногда приводимого вступительного или заключительного текста «от автора» — действие происходит в виде интуитивно понятных сцен. Все мультфильмы — короткометражные, их продолжительность не превышает 20 минут.

Главные герои серии — три запорожских казака: длинный, коротышка и силач (по сценарию носят имена Грай, Око и Тур соответственно, но в сериале безымянны).
 Грай — хитрый и рассудительный высокий казак в красном кафтане и шапке, он же атаман; умеет играть на музыкальных инструментах, за что и получил своё прозвище;
 Око — маленький, но бодрый и воинственный (вечно таскает с собой огромную пушку-мортиру, а своё прозвище заслужил за меткую стрельбу, что подтверждается рядом эпизодов), одетый в шаровары и белую рубаху. Носит длинный оселедец и пышные усы, которые меняют форму вслед за мимикой хозяина;
 Тур — здоровый и сильный как бык (отсюда и прозвище), хотя застенчив и сентиментален. Одет так же, как и Око, только из-за комплекции рубаха едва сходится на груди. Его причёска — короткая стрижка «в скобку».

Все трое попадают в невероятные приключения, встречаясь с людьми разных стран и эпох, даже с богами и инопланетянами.

У главных героев есть чёлн, кони, пара волов, а в сериях с участием их жён видно, что и крепкое домохозяйство. Иногда они идут в походы целым войском, и тогда к ним присоединяются до десятка безымянных казаков. Помимо главных героев, сквозными персонажами являются и пираты (из серии «Как казаки невест выручали»): они также присутствуют в серии «Как казаки в хоккей играли». Большинство серий начинается на вершине холма, увенчанного языческим идолом типа скифской или половецкой каменной бабы (идол также служит героям кладовой) — это своего рода штаб казаков.

Серии

Как казаки кулеш варили 
Авторы сценария: В. Братенши, Владимир Дахно, постановка: Владимир Дахно, «Киевнаучфильм» (1967), 09:49.

Эпизод, рассказывающий о похищении Ока, отправившегося на поиски табака, и других казаков кочевниками-мусульманами, предположительно, крымскими татарами. Грай и Тур с приключениями проникают в цитадель неприятеля, находят похищенных в зиндане, освобождают друзей и возвращаются домой, заодно прихватив тюки с табаком. В конце сюжет возвращается к названию: троица и другие спасённые собираются вокруг котла, в котором варится кулеш, Грай поднимает из котла утку, пытается проткнуть её саблей и качает головой: «Нет, ещё не сварилась».

Эта серия отличается несколько более стилизованной прорисовкой, нежели последующие.

Полнометражная версия серии была выпущена 23 февраля 2021 года, вместе с разными мультфильмами. Продолжительность: 20 минут 50 секунд.

Как казаки в футбол играли 
Автор сценария: Владимир Капустян, постановка: Владимир Дахно, «Киевнаучфильм» (1970), 18:62.

Казаки возвращаются из поездки и рассказывают товарищам о футболе, матч которого они посетили в Англии. Узнав, что победители получают из рук самой британской королевы награду, казаки воодушевляются и решают собрать команду. Сначала они тренируются, затем отправляются с мячом и без оружия на запад. По дороге они встречают немцев (в образе стереотипных рыцарей в доспехах XIV века) и французов (мушкетёров XVII века, своих современников). И те и другие собираются на стадионах со своими командами для игры в футбол. Стиль игры каждой команды напоминает национальные черты — немцы выстраиваются «свиньёй» и упрямо идут на ворота, оттесняя соперников. Казаки обыграли их своей скоростью и ловкими пасами, чего немцы делать не могли из-за тяжёлых доспехов. Игра мушкетёров напоминала бальные танцы; казаки противопоставили им свой гопак и тоже выиграли.

Наконец, казаки попадают на британский остров, где играют с командой английских джентльменов XIX века. Те очень технично играли под дождём и уже забили три гола, пока Тур не перевернул ударом мяча тучу, нависшую над стадионом. Дождь прекратился, и на высохшем поле казакам уже не было равных — им удалось забить двенадцать голов. Разозлённый капитан англичан хотел забить гол в ворота казаков, но умудрился автоголом пробить собственные ворота, и счёт стал 3:13 в пользу казаков. В итоге они получают золотой кубок и возвращаются домой, на родной холм.

Как отметили ведущие передачи «Другой Футбол» () украинского телеканала ICTV, если считать рыцарей не немцами, а шведами, то мультфильм удивительно точно предсказал состав группы, в которую Украина попала на чемпионате Европы по футболу 2012 года, и даже порядок матчей: Швеция, Франция, Англия. Правда, результат значительно отличался от мультфильма.

Как казаки невест выручали 
Автор сценария: Владимир Капустян, режиссёр: Владимир Дахно, «Киевнаучфильм» (1973), 18:44.

Серия о морских приключениях казаков, гонящихся за пиратами, которые похитили пятерых казачек. Пираты также способны плавать на своём корабле из эпохи в эпоху. Погоня проходит через колоритные локации: Древнюю Грецию, Древний Египет, Индию, и заканчивается в пиратской хижине на скалистом острове. Заметив, что пьяные пираты пригорюнились, троица переодевается в музыкантов и играет разительно отличающиеся от тоскливых кабацких песен и замедленной вступительной части сиртаки с музыкальной шкатулки (которая действительно звучит похоронно) развесёлые танцевальные мелодии, в которых без труда угадываются оджазованная украинская плясовая, танго и летка-енка. Пираты в восторге. Переодетые казаки заманивают врагов в ловушку и вместе с девушками благополучно уезжают с острова на пиратском корабле, так как их чёлн потерпел крушение. Сам остров взрывается из-за того, что пираты, оказавшись в пороховом погребе своей хижины, начинают бегать и прыгать, пытаясь освободиться.

Среди лучших мультфильмов «Киевнаучфильм» 60—70-х годов: «Сказание об Игоревом походе», «Журавлик», «Тёплый хлеб», «Тигрёнок в чайнике», «Волшебник Ох», «Весёлый цыплёнок», «Мальчик и облако», «Зонтик на охоте», «Человек и слово», «Как казаки невест выручали», «Салют», «Какого рожна хочется», «Удивительный китёнок», «Колумб причаливает к берегу», «Как жёны мужей продавали».

Премии:  — «Серебряный сестерций» VI Международного фестиваля документальных и короткометражных фильмов в Нионе (Швейцария).

Как казаки соль покупали 

Авторы сценария: Владимир Дахно, Владимир Капустян, режиссёр: Владимир Дахно, «Киевнаучфильм» (1975), 09:20.

Казаки сварили борщ, но соль кончилась, а какой же вкус без соли? Они идут на ярмарку, где обнаруживают, что у чумаков, торговавших солью, последняя была отобрана Злым Паном (местным феодалом-разбойником). В этой серии казаки стараются довезти украденную соль до базара, отбиваясь от Злого Пана и его слуг. Почти вся серия представляет собой энергичную погоню. В конце казаки привозят товар на базар, а злодеев с позором выгоняют, выстрелив в наказание каждому из них солью в пятую точку. В благодарность чумаки бесплатно дают спасителям полный мешок соли («Берите, сколько надо!»), а Грай берёт оттуда половину горсти.

Самая короткая серия.

Как казаки олимпийцами стали 
Авторы сценария: Владимир Дахно, Эдуард Кирич, режиссёр: Владимир Дахно, «Киевнаучфильм» (1978), 17:35.

События этой серии связаны с древнегреческой мифологией. Верховный олимпийский бог Зевс хочет остановить войны между греками и учреждает Олимпийские игры. Арес, сын Зевса и кровожадный бог войны, намерен сорвать их проведение. Зевс жалуется на Ареса своему старшему брату Аиду, и два циклопа по приказу владыки подземного царства мёртвых арестовывают Ареса. Однако оказавшийся в заточении Арес сбегает из подземного плена не без помощи царя Сизифа. Но ему придётся волей-неволей вступить в спортивное состязание с казаками, занявшими сторону олимпийцев — фехтовать с Граем, бороться с Туром и выступить в боксёрском поединке с Оком. После поражения в боксе циклопы во второй раз забирают оказавшегося в бессознательном состоянии Ареса в подземное царство душ умерших к Аиду.

Примечательно, что в мультфильме Арес носит имя Марса — бога войны из древнеримской мифологии.

Премии: Международный фестиваль спортивных фильмов в Ленинграде, 1979 г. — Бронзовая медаль.

Как казаки мушкетёрам помогали 
Авторы сценария: Владимир Дахно, С. Лялин, режиссёр: Владимир Дахно, «Киевнаучфильм» (1979), 17:37.

Серия отсылает к роману Александра Дюма-старшего «Три мушкетёра»: казаки помогают четырём французским мушкетёрам доставить ларец дочери персидского шаха с тюльпанами голландскому принцу, чтобы тот мог на ней жениться. Принц (сын штатгальтера) — племянник Анны Австрийской, поэтому французский двор принимает в судьбе голландца самое деятельное участие. Коварный кардинал Ришельё, задумавший женить принца на своей племяннице ради государственных интересов Франции, хочет сорвать планы королевы и во главе преданных ему гвардейцев пускается в погоню за мушкетёрами.

Единственная серия (не считая «Как казаки на свадьбе гуляли») с использованием закадрового текста (текст читает Эдуард Назаров). Здесь примечательно сходство главных героев — мушкетёров и казаков — между собой: Атос и Арамис похожи на Грая, Портос — на Тура, Д’Артаньян — на Ока.

Как казаки на свадьбе гуляли 
Режиссёр: Владимир Дахно, сценаристы: Леонид Аничкин, Владимир Васьковцев, Владимир Дахно, «Киевнаучфильм» (1984), 19:28.

Мистическая серия, рассказывающая о женитьбе Тура, отсылает к произведениям Гоголя. В поисках черевичек для своей возлюбленной казак попадает к лесной нечисти в корчму «Мельница» (), расположившуюся в старой водяной мельнице. Там его коварным образом усыпил комиссионер под видом простого расторопного мужичка. Главарь собравшихся хочет взять душу Тура в обмен на черевички. Верные друзья хитроумно спасают казака и побеждают нечисть, после чего сталкивают мельницу в воду и находят под ней богатый клад.

Ещё одна серия, где в конце есть текст от автора. Самая продолжительная из всех серий.

Как казаки инопланетян встречали 
Авторы сценария: Александр Костинский, Владимир Дахно, Владимир Васьковцев, кинорежиссёр: Владимир Дахно, «Киевнаучфильм» (1987), 17:20.

В этой серии казаки встречают потерпевших крушение инопланетян, карикатурно похожих на них самих (маленький, длинный и сильный). Летающей тарелке пришельцев для возвращения на родину требуется масло. Имеющееся у казаков подсолнечное и кукурузное масло не подходит, и в поисках подходящей смазки казаки вместе с инопланетянами странствуют по Европе: защищают болгарский город от генуэзцев, получив в награду бутыль розового масла, затем открывают горячие источники воды для древнеримских терм в обмен на оливковое масло. Но ни одно из масел, добытых казаками, не подходит для двигателя тарелки. Тогда компания отправляется в Испанию, чтобы купить ещё какое-нибудь «заморское» масло, и едва не попадают на костёр инквизиции из-за своих прожорливых волов, которые уничтожили дары, привезённые испанскому королю.

Спасаясь бегством из Испании, казаки обнаруживают, что у их телеги заскрипело одно колесо, и смазывают его припасённым в ведёрке дёгтем. Инопланетяне пробуют его и понимают, что это то самое масло, которое им было нужно. Получив от казаков дёготь и передав им подарки (зажигалку, стетоскоп и бур), они прощаются со своими земными друзьями и улетают на своей тарелке, у которой теперь сзади, как у телеги, привешено ведёрко.

Это последний мультфильм серии, снятый в СССР.

Как казаки в хоккей играли 
Автор сценария: Эдуард Кирич, кинорежиссёры: Владимир Дахно, Тадеуш Павленко (1995), 17:57. Последний мультфильм «классической» серии, снятый на студии «Укранимафильм», образованной после распада СССР и объявления Украиной независимости на базе мультипликационного отделения «Киевнаучфильма».

Казаки показаны старыми отцами семейств. Тем временем канадская хоккейная команда прибывает на родину казаков, чтобы провести матч с ними. Однако их униформу похищают пираты, которые и выходят на лёд под видом хоккеистов и проигрывают казакам со счётом 4:6. В конечном счёте казаки прогоняют пиратов, а потом устраивают прощальный ужин в честь канадцев и те уезжают.

Единственный мультфильм, в котором присутствуют словесные реплики (использованы материалы из мультфильма «Энеида»), но они воспроизводятся на непонятном языке.

Планировался десятый, финальный выпуск — «Как казаки за три моря ходили», но по каким-то причинам не был снят. Сохранился его литературный сценарий на украинском языке.

Сериал «Казаки. Футбол» 

Сериал создан в 2016 году студией Baraban. Главными героями серии вновь стали Грай, Око и Тур. В сериале — 26 двухминутных серий, посвящённых футбольным приключениям казаков в европейских странах. Первая серия была показана 30 мая 2016 года на канале «1+1» и в онлайн-кинотеатре «Мегого».

Сериал «Казаки. Вокруг света» 

Премьера сериала состоялась 14 октября 2018 на телеканале «1+1». Мультсериал рассказывает о трёх запорожских казаках, которые путешествуют по странам мира.

Художественные особенности

Музыка 
Музыку к сериалу создавали композиторы Б. Буевский, Игорь Поклад, В. Губа. В сериале использованы многочисленные вариации на тему украинских народных песен и танцев.
 Музыкальная тема серии «Как казаки мушкетёрам помогали» — «Марш Конотопской сотни» И. Поклада из его мюзикла «Конотопская ведьма» (по повести Г. Квитки-Основьяненко). Также в этом мультфильме Ришельё напевал песню Джо Дассена «L’Été indien».
 Для серии «Как казаки на свадьбе гуляли» тот же И. Поклад аранжировал украинские народные песни «Ой, під вишнею» (тема семейной идиллии Грая и Ока), «Ішло дівча лучками» (тема пирушки чертей), «Ой гарна я, гарна», «Сіяв мужик просо», романс «Мой костёр в тумане светит…» (тема попавшего к чертям пьяного мужика).
 В серии «Как казаки в хоккей играли» в некоторых сценах использована музыка И. Поклада из кинофильма «Москаль-чародей».
 В серии «Как казаки невест выручали», в эпизоде с греками, звучит «Танец Зорбы» («Zorba’s Dance») Микиса Теодоракиса из одноимённого фильма. Песня пиратов в этом мультфильме звучала на украинском языке, а песня невест — в духе украинских народных песен.

Аллюзии 
 В мультфильме «Как казаки олимпийцами стали» в подземном царстве стоит указатель с надписью: «Ближние пещеры — Дальние пещеры», что намекает на одноимённые пещеры Киево-Печерской лавры.
 В мультфильме «Как казаки мушкетёрам помогали» цитируются сцены с китом и таянием айсберга из повести Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля», которую та же студия «Киевнаучфильм» экранизировала двумя годами ранее. Только здесь вместо Экватора — Гольфстрим, чёлн казаков вмерзает в основание айсберга, а не оказывается на вершине, а кит чихает от табачного дыма, а не из-за того, что болен.
 В мультфильме «Как казаки на свадьбе гуляли» на «чёртовой мельнице» висит неоновая вывеска: «Корчма „Млин“». Эта деталь отсылает к одноимённому ресторану в киевском Гидропарке, здание которого так же оформлено в виде водяной мельницы.
 В начале этой же серии показано возвращение казаков после погони за пиратами (начавшееся в конце серии «Как казаки невест выручали») и последовавшие за ним свадьбы Грая и Ока.

Влияние 
 По мотивам мультфильмов сделана игра-квест «Как казаки Мону Лизу искали» («Новый диск» 2005).

Память 

В 2020 году была выпущена почтовая марка тиражом 100 тыс.

Ссылки 
 
 Все серии мультсериала на YouTube
 Мультик.ру

Примечания 

Мультфильмы Украины
Мультсериалы СССР, запущенные в 1967 году
Мультсериалы студии «Киевнаучфильм»
Короткометражные мультфильмы СССР
Рисованные мультфильмы СССР 1967 года
Запорожские казаки